Аројо де Сантијаго има више значења:

 Аројо де Сантијаго (Батопилас), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Аројо де Сантијаго (Дел Најар), насеље у савезној држави Најарит у Мексику